Bundestagswahlkreis 26 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Friesland – Wilhelmshaven – Wittmund (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Unterems (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Mittelems (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Emsland (1949 bis 1976)